

Toponyme 

 Paillet est une commune française de la Gironde.
 rue Paillet  est une voie située dans le quartier de la Sorbonne dans le  de Paris.
 fort du Paillet  est un fort construit entre 1883 et 1886 dans la commune de Dardilly, au nord-ouest de Lyon.

Patronyme 

 Alphonse Gabriel Victor Paillet (1796-1855), avocat, ancien bâtonnier de Paris, et député de l'Aisne ;
 Antoine Paillet (1626-1701), peintre français du règne de Louis XIV ;
 Christophe Paillet (né en 1964), journaliste sportif français ;
 Jean-Yves Paillet (né en 1946), illustrateur de livres pour la jeunesse et un auteur de bande dessinée ;
 Julien Paillet (1771-vers 1845), poète français ;
 Marc Paillet (1918-2000), écrivain français ;
 Maryse Paillet, actrice française ;
 Pierre-Henri Paillet (né en 1953), haut fonctionnaire français.

Autres 
 Le paillet est un vin rouge très clair.
 Dans la marine, 
 un paillet est une natte ou une garniture en filin qui est parfois appliquée sur les manœuvres dormantes pour les protéger contre les frottements.
 un paillet est un dispositif d'obturation des voies d'eau.
Paillet obturateur ou paillet Makaroff, identique à la bonnette.
Paillet Colomès, pour trou circulaire (p. ex. hublot, sabord)

Références 

Patronyme français